Konga peut désigner :

Toponyme 
 Konga, une commune du département de Gomboro au Burkina Faso ;
 Konga, une commune du département de Baraboulé au Burkina Faso ;
 Konga, un village du Cameroun dans l’arrondissement de Batouri ;
 Konga, un village du Cameroun dans la commune de Nguelebok ;
 Konga, une localité de la commune de Tingsryd en Suède.

Musique 
 Le konga, un instrument de musique ivoirien typique du coupé-décalé.

Cinéma 
 Konga, un film de John Lemont sorti en 1961 ;
 Konga Yo, un autre titre du film Terreur sur la savane.

Divers 
 Konga.com, une société de vente en ligne.

Homonymie de localités